Traffic and Weather è il quarto album discografico in studio del gruppo musicale statunitense Fountains of Wayne, pubblicato nel 2007.

Tracce

Collegamenti esterni